Варфоломе́евская улица — улица в Невском районе Санкт-Петербурга, ограничена улицей Седова и землеотводом московской ветки Октябрьской железной дороги. Длина 667 м.

История 
Название Варфоломеевская улица известно с 1903 года, происходит от фамилии домовладельца, потомственного почётного гражданина С. Г. Варфоломеева.

Достопримечательности 
 В доме 15 по Варфоломеевской улице расположен Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.
 Поблизости от Варфоломеевской улицы находится Ивановский карьер.

Пересекает следующие улицы 
 Белевский проспект

Примечания

Литература

Ссылки